Niemcy:
 Ockenfels – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied

Osoby:
 Wolfgang Ockenfels – niemiecki duchowny

Inne:
 Ockenfels – zamek